Oklahomas guvernör är det högsta ämbetet i den verkställande grenen av Oklahomas delstatsstyre.

Guvernören är folkvald på en 4-årig mandatperiod som får uppgå till högsta två för samma person.

Guvernörer från 1907 och framåt

Se även
 Indianterritoriet
 Oklahomaterritoriet
 Tårarnas väg

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.ok.gov/governor

 
Oklahoma